Postuminus est un cognomen porté par :
 Quintus Fabius Postuminus, sénateur romain des  et ,
 Titus Flavius Postuminus, personnalité de la civitas Riedonum (Rennes à l’époque romaine) vers 135.